Алексе́й Семёнович Бурде́йный (18 октября 1908 года, Житомир — 21 апреля 1987 года, Москва) — советский военный деятель, генерал-полковник (9 мая 1961 года). Герой Советского Союза (19 апреля 1945 года).

Член ЦК Коммунистической партии Белоруссии.

Начальная биография 
Алексей Семёнович Бурдейный родился 18 октября 1908 года в Житомире в семье рабочего.

После окончания рабфака работал на предприятиях города Житомира.

В 1928 году вступил в ряды ВКП(б).

Военная служба

Довоенное время 
В июне 1931 года был призван в ряды РККА и направлен на учёбу в Саратовское бронетанковое училище, после окончании которого в марте 1932 года назначен на должность командира взвода в составе механизированной бригады имени К. Б. Калиновского (Московский военный округ), в октябре 1933 года — на должность старшего автотехника аэропорта Монино, однако в сентябре 1935 года вернулся в бригаду имени К. Б. Калиновского, где служил на должностях командира танковой роты и командира учебной роты.

В сентябре 1937 года Бурдейный направлен на учёбу в Военную академию механизации и моторизации, после окончания которой в мае 1940 года назначен на должность начальника 2-й части штаба 53-го танкового полка (81-я мотострелковая дивизия, Киевский военный округ), а в октябре того же года — на должность помощника начальника оперативного отдела штаба 4-го механизированного корпуса.

Великая Отечественная война 
С началом войны Бурдейный находился на прежней должности и принимал участие в боевых действиях в районе Львова в ходе приграничного сражения.

В июле 1941 года назначен на должность старшего помощника начальника оперативного отделения отдела бронетанковой службы 37-й армии, после чего принимал участие в боевых действиях в ходе Киевской оборонительной операции, во время которой попал в окружение, из которого в течение 22 дней отходил с боями через тылы противника.

В августе назначен на должность командира 3-го танкового полка (3-я танковая бригада), который вскоре принимал участие в боевых действиях в ходе Ростовских оборонительной и наступательной операций, а также в освобождении Ростова-на-Дону.

В январе 1942 года Бурдейный назначен на должность начальника штаба 2-й танковой бригады, а в апреле того же года — на должность начальника штаба 24-го танкового корпуса, который формировался в Ворошиловграде. С июня корпус принимал участие в оборонительных боевых действиях под Воронежем и излучине Дона. В октябре корпус был выведен в резерв и 17 декабря был введён в  к Тацинской и 24 декабря корпус вошёл в станицу и затем и уничтожил один из аэродромов. 26 декабря за боевые заслуги 24-й танковый корпус был преобразован во 2-й гвардейский и вскоре удостоен почётного наименования «Тацинский». В июне Бурдейный был назначен на должность командира этого же корпуса, который вскоре принимал участие в Курской битве, а также в Смоленской, Белорусской, Витебско-Оршанской, Минской, Гумбинненской и Инстербургско-Кёнигсбергской наступательных операциях.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за умелое командование танковым корпусом в Белорусской операции, образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом героизм и мужество гвардии генерал-лейтенанту танковых войск Алексею Семёновичу Бурдейному присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5026).

Послевоенная карьера 

После окончания войны Бурдейный продолжил командовать корпусом, который в конце июля 1945 года был преобразован во 2-ю гвардейскую танковую дивизию (Ленинградский военный округ).

В мае 1946 года назначен на должность начальника штаба 7-й механизированной армии, а в январе 1947 года — на должность начальника штаба 7-й отдельной кадровой танковой дивизии, однако в декабре того же года был направлен на учёбу в Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, которую окончил в декабре 1949 года с отличием и золотой медалью.

В феврале 1950 года вновь был назначен на должность начальника штаба 7-й механизированной армии, а в сентябре того же года — на должность командующего 8-й механизированной армией. В марте 1954 года Бурдейный был переведён в Белорусский военный округ, где был назначен на должность помощника командующего войсками округа по танковому вооружению, в январе 1958 года — на должность заместителя командующего — начальника Управления боевой подготовки, а в мае 1960 года — на должность 1-го заместителя командующего войсками округа.

3 июля 1961 года у подножия памятника Победы на площади Победы в Минске почётный гражданин города Минска А. С. Бурдейный зажёг вечный огонь.

В августе 1963 года назначен на должность начальника Центрального автотракторного управления Министерства обороны СССР, а в августе 1970 года — на должность представителя главнокомандующего ОВС государств — участников Варшавского Договора в Национальной народной армии ГДР.

Генерал-полковник Алексей Семёнович в январе 1974 года вышел в отставку. Умер 21 апреля 1987 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (19 апреля 1945);
 Два ордена Ленина;
 Четыре ордена Красного Знамени;
 Два ордена Суворова 2 степени;
 Орден Кутузова 2 степени;
 Орден Отечественной войны 1 степени;
 Два ордена Красной Звезды;
 Медали.

Иностранные награды:
 Командор ордена Британской империи (Великобритания);
 Орден Virtuti Militari 3 степени (ПНР);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (ГДР).

Почётные звания
 Почётный солдат воинской части и почётный гражданин города-героя Минска.

Воинские звания 
 Генерал-майор танковых войск (31 августа 1943 года);
 Генерал-лейтенант танковых войск (2 ноября 1944 года);
 Генерал-полковник (9 мая 1961 года).

Память 
 В честь А. С. Бурдейного в Минске названа улица, на доме 17 которой установлена мемориальная доска.
 Также минской Средней школе № 157 дано имя Алексея Семёновича Бурдейного.

Литература 
 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 1. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2013. — ISBN 978-601-7378-16-5. — С. 46-47.
Бурдейный А.С. В боях за освобождение Белоруссии.Записки командира корпуса.  Минск.Кавалер. 2013 г.
Бурдейный А.С. В боях за Родину. Рукопись.

Ссылки 
 
 Бородина С. В. 2-ой гвардейский Тацинский танковый корпус в боях на Курской дуге. 

Почётные граждане Минска
Похороненные на Кунцевском кладбище
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Выпускники Саратовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС